Тревор Лейси (; род. , Хантсвилл, штат Алабама, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Карьера 
Лейси родился в штате Алабама, в котором и начал свою баскетбольную карьеру. Школьные годы принесли Тревору титулы лучшего игрока, а последние годы обучения в школе Батлер — сразу два звания Alabama Mr. Basketball.

2 года Тревор учился в колледже Алабамы и выступал за команду «Алабама Кримсон Тайд», где набирал почти 10 очков в каждом матче, а затем переместился на Восток, в Северную Каролину. Сезон 2013/2014 Лейси пришлось пропустить, но уже в следующем году Тревор вернулся в баскетбол. Средние показатели в 15,7 очка, 14,6 подбора и 3,5 результативной передачи позволили ему попасть во вторую пятерку конференции Атлантического побережья, а команде «Северная Каролина Стейт Вулфпак» — отобраться в Sweet16 и остановиться только на стадии регионального полуфинала.

После года выступления за «Северную Каролину» Лейси решил не продолжать карьеру на уровне колледжа и выставил свою кандидатуру на драфт НБА. В 2015 году Тревора не выбрали на драфте. Он сыграл за «Кливленд Кавальерс» в Летней лиге НБА, после чего уехал в итальянский клуб «Виктория Либертас». Здесь он стал лучшим снайпером клуба со средним показателем 14,5 очка и сразу же привлек внимание «Динамо» (Сассари). В «Динамо» Лэйси набирал в среднем по 10,8 очка, 3,2 подбора и 2,7 передачи за матч, а в Лиге чемпионов ФИБА отметился 10 очками, 4,3 подбора и 3,2 передачи за игру.

В июле 2017 года Лейси перешёл в «Локомотив-Кубань». В сезоне 2017/2018 Тревор провёл 22 матча в Единой лиге ВТБ, набирая 7,5 очка, 3,0 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру.

В 4 туре Еврокубка 2017/2018 Лейси и разыгрывающий «Альбы» Пейтон Сива были признаны «Самыми ценными игроками». Тревор помог «Локомотиву-Кубань» обыграть «Бильбао» (102:86), набрав 20 очков, 7 подборов и 3 перехвата. Коэффициент полезности обоих игроков составили 31 балл.

В сезоне 2018/2019 средние показатели Лейси по итогам 13 матчей Единой лиги ВТБ составили 5,3 очка, 1,8 подбора, 2,1 передачи 0,8 потери и 1 перехват за 18 минут на площадке. В 17 играх Еврокубка проводил на площадке по 19 минут, набирая 6 очков, 2,1 подбора, 2,4 ассиста и 0,8 перехвата. В марте 2019 года Тревор покинул «Локомотив-Кубань» по семейным обстоятельствам.

В сезоне 2019/2020 Лейси выступал за «Висконсин Херд». В 36 матчах G-Лиги статистика Лейси составила 4,7 очка, 2,1 подбора и 1,4 передачи.

Достижения 
  Серебряный призёр Еврокубка: 2017/2018
  Серебряный призёр Кубка Италии: 2016/2017

Статистика

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Алабама Кримсон Тайд» (баскетбол)
Игроки БК «Виктория Либертас Пезаро»
Игроки БК «Динамо» Сассари
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки «Висконсин Херд»